Joseph-Pierre Louveau (1744-1822), homme politique français ;
 Jean Louveau (1871-1906), religieux français ;
 Edmond Louveau (1895-1973), fonctionnaire et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Henri Louveau (1910-1991), pilote automobile français ;
 Catherine Louveau (née en 1950), sociologue française.